Елена Бойко:
 Бойко, Елена Викторовна (род. 1981) — российская волейболистка.
 Бойко, Елена Дмитриевна (род. 1951) — украинский историк.